Iago är ett släkte av hajar. Iago ingår i familjen hundhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hundhajar